Vídeňské sedátko je menší altán postavený nad pravým břehem řeky Teplé (436 m n. m.) u hotelu Imperial v jižní části města Karlovy Vary.

Historie 
Altán nechala v roce 1840 postavit Společnost lázeňských hostů z Vídně.

Popis 
Jedná se o zděný rondel postavený zásluhou donátorů ze Společnosti lázeňských hostů z Vídně. Nachází se na severní straně areálu hotelu Imperial. Skýtá pohled do údolí řeky Teplé.

Odkazy

Reference

Literatura

Externí odkazy 
 
 Karlovy Vary – altánek Vídeňské sedátko u hotelu Imperiál – stránky Turistika.cz, autor Pavel Liprt, 2013-01-03 [cit. 2020-07-20]

Vyhlídky v Karlových Varech
Altány v Karlových Varech
Romantické stavby v Česku
Postaveno v Česku 1840
Slavkovský les